Бармак:

 Бармак, Николай Валентинович — украинский историк.
 Бармак (асба) — арабская единица измерения длины.
 Бармак (стихосложение) — тюркский род стихосложения.

См. также 
 Бешбармак